Medwed steht für:

 Der Bär (Tschechow), Originaltitel eines Theaterstückes von Anton Tschechow

Medwed ist der Name folgender Personen:

 Alexander Wassiljewitsch Medwed (* 1937), russischer Ringer
 Elias Medwed (* 2002), österreichischer Skispringer

Siehe auch:

 Medved